Manifest — десятий студійний альбом гурту Ляпис Трубецкой 2008 року.
 Manifest — альбом гурту Semargl 2007 року.